Mary Foy est un nom pouvant désigner:

 (1862-1962), bibliothécaire américaine
 (née en 1944), photojournaliste américaine
Mary Foy (née en 1968), femme politique travailliste britannique

Voir aussi

Foy, Mary